Příjmení Pabst nosí více významných osobností:

 Georg Wilhelm Pabst (1885–1967) – rakouský filmový režisér
 Gottfried Pabst von Ohain (1656–1729) – saský kurfiřtský vrchní výběrčí horního desátku, horní rada a hutní chemik
 Johann Pabst (1860–1926) – rakouský křesťansko sociální politik
 Pavel Augustovič Pabst (1854–1897) – ruský klavírista, hudební skladatel a pedagog německého původu